Регейра-де-Понтеш () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия. Является составной частью муниципалитета Лейрия. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Пиньял-Литорал, который входит в Центральный регион. Население составляет 2263 человека на 2001 год. Занимает площадь 12,04 км².

Покровителем района считается Святой Себастьян ().

История 
Район основан в 1714 году

Ссылки 
 

Районы округа Лейрия